niu – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua niueana
 NIU – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Niue